Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Mary Joe Fernández era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Sandrine Testud.

Lindsay Davenport ha battuto in finale 3–6, 6–1, 6–2 Kimiko Date.

Teste di serie

  Lindsay Davenport (campionessa)
  Kimiko Date (finale)
  Mary Joe Fernández (secondo turno)
  Amy Frazier (primo turno)

 Lori McNeil (secondo turno) 
 Judith Wiesner (quarti di finale) 
 Marianne Werdel-Witmeyer (secondo turno) 
 Miriam Oremans (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 1995